Darnowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Darnowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Darnowo, un village de la voïvodie de Poméranie.